Il doppio  dello  Strabag Prague Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

František Čermák e Lukáš Rosol erano i detentori del titolo, ma Cermák quest'anno non ha partecipato.

Rosol ha fatto coppia con Horacio Zeballos e ha battuto in finale Martin Kližan e Igor Zelenay 7–5, 2–6, [12–10].

Teste di serie

  Julian Knowle /  Michal Mertiňák (primo turno)
  Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (quarti di finale)

  Johan Brunström /  Philipp Marx (primo turno)
  Robert Farah /  Lovro Zovko (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Strabag Prague Open 2012